Pizia – sacerdotessa di Apollo
Pizia – figlia di Ermia di Atarneo e moglie di Aristotele
Pizia – altro nome di Finzia, protagonista della leggenda greca di Damone e Finzia
432 Pythia – asteroide della fascia principale